Перестряж — название населённых пунктов в России:

Перестряж — до 1965 г. название села Ефимцево в Ульяновском районе Калужской области.
 Перестряж — исчезнувшее село в Новосильском районе Орловской области.